Gugitz (selten: Guggitz), ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Anton Gugitz (1798–1872), österreichischer Unternehmer und Politiker